«Міхаель Кольхаас» () — роман німецького письменника Генріха фон Клейста 1810 року.

Екранізації 
 «Міхаель Кольхаас» — швейцарський фільм 1937 року, реж. Макс Гауфлер.
 «Міхаель Кольхаас — бунтівник» — німецьций (ФРН) фільм 1969 року, реж. Фолькер Шльондорф.
 «Міхаель Кольхаас» — німецький (ФРН) 1969 року, реж. Вольф Фольмар.
 «Міхаель Кольхаас» — французько-німецький фільм 2013 року, реж. Арно де Пальєр.